Генера́л-майо́р — чин, а также первичное воинское звание высшего офицерского (начальствующего) состава, находящееся между полковником и генерал-лейтенантом.

Генерал-майор командует бригадой. 

Первоначально генерал-майор (major-general) назывался генерал-сержант-майором (sergeant-major-general), то есть главным сержант-майором. В старину сержанты были помощниками ротных командиров, от которых произошли нынешние сержанты, фельдфебели и унтер-офицеры, а также полковые сержанты (сержант-майоры), бывшие помощниками командира полка — от них происходят майоры. Таким образом, генерал-сержант-майор был помощником генерала (главнокомандующего). Отголоски этой системы сохраняются в Армии США, где существует звание Сержант-майор Сухопутных войск. Звание же генерал-лейтенанта первоначально обозначало заместителя генерала (главнокомандующего) — точно так же, как лейтенант изначально был заместителем капитана (командира роты); позднее это звание трансформировалось в лейтенанта (lieutenant по-французски означает хранитель места, заместитель). В ВМФ (ВМС) войсковому званию генерал-майора соответствует корабельное звание контр-адмирала.

Россия

Российская Федерация 
В Российской Федерации — России, а ранее и в ВС Союза ССР, перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется слово «гвардии» (Гвардии генерал-майор).

К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребывающего в запасе, имеющего военно-учётную специальность (ВУС) юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова «юстиции» (Генерал-майор юстиции) или «медицинской службы» (Генерал-майор медицинской службы).

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса» (Генерал-майор запаса) или «в отставке» (Генерал-майор в отставке).

СССР 
 1918—1945 года. Восстановлен в РККА в 1940 году. Типичные должности для военных данного воинского звания в период Великой Отечественной войны:
 командующий войсками армии (1941—1942 года)
 заместитель командующего войсками армии/начальник штаба армии/командир корпуса
 командир дивизии (1944—1945 года)
 1946—1992 года.

СССР и Российская Федерация

Российская империя 
Генерал-майор — чин в Русской императорской армии в 1698—1917 годах. Первый генеральский чин в Русской императорской армии и флоте. Первоначально появился в полках «иноземного строя» при царе Алексее Михайловиче. Чин генерала был впервые присвоен военнослужащему из коренных русских в 1667 году — это был командир Московского выборного полка А. А. Шепелев.

Чин генерал-майора для всех родов войск был узаконен воинскими уставами А. А. Вейде 1698 года и Петра I  года.

В связи с особым положением артиллерии и инженерных войск, где требовались грамотные и знающие математику офицеры, в 1-й трети XVIII века существовал чин генерал-майора от фортификации с теми же правами и обязанностями, что и армейский генерал-майор. После 1730 года уточнение «от фортификации» не употреблялось.

В Русской императорской армии генерал-майор обычно командовал бригадой, либо дивизией, но практически никогда армейским корпусом или армией, также мог являться командиром гвардейского полка (при этом в гвардейских полках выше должности командира полка стояла должность шефа полка (почётного командира), которыми были, как правило, члены Императорского Дома Романовых, а в лейб-гвардии Преображенском, Семёновском и Конном полках — император.

Чин генерал-майора соответствовал 4-му классу Табели о рангах 1722 года с обращением «Ваше превосходительство».

Когда 1 января 1827 года, следуя указу императора Николая I, в Русской императорской армии появились звёзды на эполетах в качестве знаков различия, генерал-майор получил на эполете сразу две звёздочки, что кажется нам сейчас странным, так как одна первая генеральская звёздочка потерялась. Есть версия, что одна звезда полагалась отставным бригадирам (чинам 5-го класса), упраздненным ещё императором Павлом I, что представляется сильным допущением — вряд ли бы в 1827 году вспомнили о чинах, отменённых почти три десятилетия назад. Скорее всего две генеральские звездочки были просто скопированы с эполет французских генералов, так как сама мода на эполеты и на пятиконечные звездочки была заимствована у французов (первый генеральский чин — бригадный генерал французской армии имел именно две звезды на эполетах, одна звезда на эполетах французских генералов не использовалась ещё с XVIII века). Одна генеральская звездочка в Российской империи применялась только на погонах и петлицах гражданского чиновника 5-го класса статского советника, но она (одна звёздочка) появилась намного позже 1827 года, уже при Александре II. При Николае I никаких эполет, петлиц и других знаков различий статским чиновникам не полагалось, кроме горных инженеров и инженеров путей сообщений, но они относились к офицерам, которые носили общеармейские знаки отличия.

Советская Россия 

На территории Петроградского военного округа генеральские чины прекратили употребляться с  года на основании приказа по округу.

В армейских частях на остальной территории Российской республики, подконтрольной Совнаркому, звание генерал-майора прекратило существование с  года — даты вступления в силу принятого Совнаркомом «Декрета об уравнении всех военнослужащих в правах».

Когда в 1940 г. звание генерал-майора было введено в Красной Армии, в качестве знаков различия для них были введены петлицы с двумя звездочками — явный отсыл к двум звездочкам на погонах генерал-майоров до 1917 г. И только в 1943 г., с введением погон, генерал-майоры получили на них по одной звездочке.

Знаки различия 
Образцы знаков различий Генерал-майора в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

В других странах

Австралия 

Воинское звание генерал-майор является старшим генеральским званием (в отличие от первичного генеральского звания — бригадный генерал и высшего генеральского звания — (полный) генерал).
Учреждено в ВС Австралии по британскому образцу и является званием выше бригадного генерала, но ниже генерал-лейтенанта. Звание генерал-майор соответствует в ВС Австралии должности командира дивизии или приравненных ей. В ВМС Австралии этому званию соответствует звание контр-адмирал (), а в ВВС — вице-маршал авиации (). На поле погона генерал-майора размещены скрещенные сабля и жезл, над ними — «звёздочка» ордена Бани, под ними — надпись на английском языке Australia ().

Австрия 
Современное звание генерал-майора () было введено в 1762 году и заменило собой существовавшее с XVI века звание генерал-фельдвахтмейстера (). Это звание было первичным генеральским в австрийском войске и стояло выше бригадиров, однако первоначально должность соответствовала современному сержантскому званию (собственно сержантское звание также называется ) в пехотных частях, но со временем обязанности должности увеличились: фельдвахтмейстеры стали важны на маршах войск, из-за чего и получили приставку «фельд-». В тридцатилетнюю войну эта должность окончательно стала званием, а старших фельдвахтмейстеров стали выделять в отдельное звание.

Канада 
В ВС Канады звание (чин) Генерал-майор (; () существует в сухопутных войсках и ВВС. В ВМС ему соответствует звание (чин) Контр-адмирал (, ). Учреждено в ВС Канады по британскому образцу и является званием выше звания Бригадный генерал, но ниже звания Генерал-лейтенант. Звание генерал-майор соответствует в ВС Канады должности командира дивизии или приравненных ей. На поле погона генерал-майора размещены два золотых кленовых листа перпендикулярно нижнему краю погона, над листьями — скрещенные сабля и жезл с короной Святого Эдуарда.

ВС США

См. также 

 :Категория:Генерал-майоры
 Генерал-майор береговой службы
 Табель о рангах
 Корпуса Морского ведомства Российской империи
 Воинские звания в Вооружённых Силах Российской Федерации
 История воинских званий в России и СССР
 Список генералов советской армии к 70-летию Победы

Примечания 

 
Воинские звания Азербайджана